Peace Sonnets – tomik wierszy Jessie Wiseman Gibbs, opublikowany własnym nakładem autorki w Villisca w stanie Iowa w 1915. Zbiorek zawiera 57 numerowanych utworów. Sonety te mają charakter religijny. Realizują kontynentalny model sonetu z rymem abbaabba w pierwszym ośmiowierszu. Są napisane pentametrem jambicznym, czyli sylabotonicznym dziesięciozgłoskowcem, w którym akcenty padają na parzyste sylaby wersu (sSsSsSsSsS).

Przypisy

Bibliografia 
 
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1915
Cykle sonetów